Navajoceratops  sullivani es la única especie conocida del género extinto Navajoceratops ("cara con cuernos y gran nariz") de dinosaurio ceratopsiano chasmosaurinído, que vivió a finales del período Cretácico, durante el Campaniense, hace aproximadamente 75-73 millones de años en lo que ahora es Norteamérica. Fue llamada así por Robert M. Sullivan, líder de las expediciones que recuperaron el espécimen holotipo, SMP VP-1500, recolectado en 2002, consiste en un cráneo parcial. Fue descubierto en el miembro Campanian Hunter Wash de la Formación Kirtland, Nuevo México. Fue nombrado informalmente en 2016.

Navajoceratops era miembro de Chasmosaurinae. Junto con el compañero chasmosaurinído Terminocavus, también de la Formación Kirtland y descrito en el mismo artículo. Se descubrió que Navajoceratops representaba un intermedio estratigráfico y morfológico entre Pentaceratops y Anchiceratops. También se descubrió que Navajoceratops era marginalmente menos derivado que Terminocavus, como se muestra en el siguiente cladograma.

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Referencias 

Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte
Ceratopsia